Аказинго има више значења:
 Аказинго, Аказинго де ла Пиједра (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Аказинго (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Аказинго (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аказинго (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику